

Patronymes 
Blinov (masculin ; ) ou Blinova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
 Boris Blinov (1909-1943), acteur soviétique
 Iouri Blinov (1949-), joueur de hockey sur glace russe.
 Viktor Blinov (1945-1968), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe